Prvu B hrvatsku odbojkašku ligu, drugi rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene za sezonu 2013./14. u kojem je sudjelovalo deset klubova je osvojila ekipa Đakova.

Ljestvica

Poveznice 
 1.A liga 2013./14.
 Hrvatski kup 2013.

Izvori 
 
 hou.hr, 1.B hrvatska odbojkaška liga - seniorke 2013./14.
  

 

2013-14